Кливер () — косой треугольный парус, прикреплённый к снасти, идущей от мачты к концу бушприта.

 Кливер — геометрический термин.
 «Кливер» — шифр радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-500.
 Кливер — разновидность рубила с необработанным ретушью поперечным лезвием. Характерно для ашельской культуры нижнего палеолита.
 «Кливер» — торговая марка советской звуковоспроизводящей аппаратуры.
 «Кливер» — боевой модуль.
 Кливер — кухонный нож-топорик, секач.
 НПК «Кливер» — украинское предприятие в г. Красный Луч по металлообработке (разработка и выпуск продукции для предприятий топливно-энергетического, горно-обогатительного, металлургического комплекса и железных дорог), ЦКБ Гидроакустики НПО «Кливер» разрабатывает гидроакустическое и акустическое оборудованине; основано в 2007 году на базе приборостроительного завода «Красный Луч»

Носители фамилии 
  — новозеландская спортсменка, бронзовая медалистка чемпионата мира по акватлону (2003).
 Кливер, Артур (1842—1907) — британский политик, мэр Ноттингема (1905—1906).
  (1921—2003) — британский регбист, игрок сборной Уэльса.
 Кливер, Джеймс — американский онколог-дерматолог, член Национальной академии наук (с 1999).
 Кливер, Дилан — новозеландский спортивный журналист, лауреат премий Ассоциации издателей газет (2015, 2017)
  (род. 1992) — новозеландский крикетчик, облададатель Кубка Ford (2015, 2016) и победитель турнира «Щит Планкета» (2018, 2019) в составе команды Центральынх районов.
 Кливер, Иэн — британский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе Flying Fifteen (1990).
  (род. 1979) — британский футболист, обладатель Кубка Финляндии в составе клуба «ТПС» (2010).
  (1892—1980) — британский политик, член Палаты общин (1909—1993).
  (род. 1975) — австралийский лыжник-фристайлист, участник Олимпийских игр (1992, 1994).
 Кливер, Питер — британский телепродюсер, лауреат премии BAFTA за освещение текущих событий (1996).
  (1917—2006) — австралийский политик, член Палаты представителей (1955—1969).
 Кливер, Сью (род. 1963) — английская актриса.
  (1742—1815) — англиканский священник и педагог, епископ Честера (1788—1800), Бангора (1800—1806) и Сент-Асафа (1806—1815) Церкви Уэльса, брат Юзби Кливера.
  (1892—1980) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1935—1953).
  (род. 1987) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Чифс».
 Кливер, Элдридж (1935—1998) — политический деятель и революционер США.
  (1939—1985) — канадская детская писательница и иллюстратор, лауреат премии Канадского совета в области детской литературы (1980).
  (род. 1944) — американский политик, мэр Канзас-Сити (штат Миссури, 1991—1999), член Палаты представителей США (с 2005).
  (род. 2000) — австралийская спортсменка, бронзовая медалистка Паралимпийских игр в эстафете 4×100 м в классе T38 (2016).
  (1745—1819) — ирландский англиканский священник, архиепископ Дублина (1809—1819), брат Уильяма Кливера.

Примечания